Revest ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

Revest-des-Brousses im Département Alpes-de-Haute-Provence
Revest-du-Bion im Département Alpes-de-Haute-Provence
Le Revest-les-Eaux im Département Var
Revest-les-Roches im Département Alpes-Maritimes
Revest-Saint-Martin im Département Alpes-de-Haute-Provence